Їдкість (рос. едкость, англ. causticity, нім. Kaustizität f, Ätzkraft f) — властивість до значення їдкий.

ЇДКИЙ, (рос. едкий, англ. caustic, нім. ätzend) — той, що хімічно руйнує, роз’їдає що-небудь. Їдкими є, напр. мінералізовані пластові води.

Див. також 

 агресивність (агресивне середовище,агресивні води),

 їдкий натр

Література 
 

Хімічні властивості